Embleton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Embleton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Embleton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)